Кульбовский — фамилия:

 Кульбовский, Владислав Станиславович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 15 марта 1917.
 Кульбовский, Казимир Станиславович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 6 сентября 1917.